Baade steht für:

 (1501) Baade, Asteroid des Hauptgürtels
 Baade (Mondkrater), Einschlagkrater nahe dem südwestlichen Rand des Mondes auf der Mondvorderseite
 Baade 152, Flugzeug, siehe 152 (Flugzeug)

Baade ist der Familienname folgender Personen:

 Brunolf Baade (1904–1969), deutscher Ingenieur
 Ernst-Günther Baade (1897–1945), Generalleutnant der Wehrmacht
 Fritz Baade (1893–1974), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Politiker (SPD)
 Herbert Baade (1912–1998), deutscher Widerstandskämpfer
 Knut Baade (1808–1879), norwegischer Maler
 Laura Baade (* 1995), deutsche Schauspielerin
 Michael Baade (* 1944), deutscher Schriftsteller und Lehrer
 Walter Baade (1893–1960), deutscher Astronom und Astrophysiker

Siehe auch:
 Bade